Nicolas Bonnal (1961-), est un écrivain français ;
 Nicolas Bonnal (1976-) est un footballeur français;
 Nicolas Bonnal, est un magistrat, ancien premier vice-président du tribunal de grande instance de Bobigny, ancien président de chambre à la cour d’appel de Paris, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation.